

Особи 

 Амансіо Амаро — іспанський футболіст
 Войцех Модест Амаро — польський ресторатор

Топоніми 

 Амаро — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне
 Сан-Амаро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Оренсе
 ТЕС Санто-Амаро — теплова електростанція на острові Сан-Томе у Гвінейській затоці

Інше 
 Негро амаро — італійський технічний сорт червоного винограду з області Апулія
 Atelier Amaro — ресторан у Варшаві